La temporada de 1953 del Campeonato del Mundo de Motociclismo fue la sexta edición del Campeonato Mundial de Motociclismo.

La temporada consistió en nueve pruebas en cinco cilindradas: 500cc, 350cc, 250cc, 125cc y Sidecars. Comenzó el 12 de junio con el TT Isla de Man y finalizó el 4 de octubre con el Gran Premio de España.

Calendario y resultados

Resultados

500cc 

{|
|

350cc 

{|
|

250cc 

{|
|

125cc

Referencias

Enlaces externos 
 Historia y palmarés del Mundial de Motociclismo

Deportes de motor en 1953
1953